Christol ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Christol (* 1943), französischer Mathematiker
 Jules de Christol (1802–1861), französischer Geologe und Paläontologe
 Michel Christol (* 1942), französischer Althistoriker und Epigraphiker